Westheim kan syfta på:

 Westheim, Bayern – en kommun i Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Westheim (Pfalz) – en kommun i Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz